Annie Jarraud-Mordrelle (1948-), personnalité politique française.
 Joseph Jean-Marie Mordrelle (1863-1942), général de division français.
 Olivier Mordrelle (1901-1985), militant nationaliste breton.
Patronyme breton